Le nom John Hall est porté au moins par les personnes suivantes :

 Jon Hall (1913-1979), un acteur américain ;
 Jon Hall (?-), un programmeur américain ;
 Jon Hall (1962-), un joueur de rugby à XV international anglais.

Voir aussi